Козий - фамилия:

 Козий, Богдан Иванович (1929—2003) — польский военный преступник Второй мировой войны.
 Козий, Роман Степанович (1937—2011) — советский и украинский тренер и педагог.

См. также 
 Козий Горган